Seba (наст. имя — Себастьян Теодор Нимрел Ахренберг) — шведский музыкант, DJ и драм-н-бейс продюсер. Владелец звукозаписывающего лейбла Secret Operations.

Биография 
Родился 26 мая 1974 года на острове Ингарё () неподалёку от Стокгольма. Начал карьеру в начале 90-х, продюсируя техно, но развил свой стиль в котором доминирует более брейкбитовое звучание, по словам самого Seba эта музыка — «олдскульный драм-н-бейс, глубокий и эмоциональный». Свой дебютный альбом выпустил в 2008 году под названием Return To Forever ().

Дискография 
 Seba & Lo-tek — Sonic Winds / So Long — 1996
 Seba & Lo-tek — Universal Music — 1997
 Seba — Connected / Catch the Moment — 1998
 Seba — Planetary Funk Alert / Camouflage — 1998
 Seba — Valley Of The Moomins — 1998
 Seba — Waveform / Soul 2000—1999
 Sunday Brunch — Honung — 1999
 Sunday Brunch — After the Rain — 2000
 Seba & Lenk — Pieces — 2002
 Seba — Make My Way Home — 2003
 Seba & Lenk (featuring Robert Manos) — 16 Stories — 2004
 Seba & Paradox — You Didn’t See It Did You? — 2004
 Seba & Paradox (featuring Robert Manos) — Move On — 2005
 Seba & Paradox (featuring Robert Manos) — Last Goodbye — 2005
 Seba — Forever — 2006
 Seba (featuring Robert Manos) — Heaven Sent — 2006
 Seba & Krazy — Nebula — 2007
 Seba — Return To Forever — 2008
 Seba — Never Let You Go / This Is Our House — 2010
 Seba - Vanity / Nostalgia - 2011
 Seba - Welcome To Our World / Future Sound - 2011
 Seba & Physics - Before I Can Breathe / The Music - 2011
 Seba & Method One - Heavy Traffic - 2011
 Seba - Nightrider / Sharkskin - 2012	
 Seba - Too Much Too Soon - 2012
 Seba - Identity - 2013

Примечания

Ссылки 
 Seba на Secret Operations

Музыкальные продюсеры Швеции